Il campionato di Serie A1 di pallacanestro maschile 1994-1995 è stato il settantatreesimo organizzato in Italia.

Le squadre partecipanti sono 14, due in meno rispetto alla stagione precedente. Le prime 10 classificate della stagione regolare disputano i play-off scudetto; le ultime due retrocedono direttamente in Serie A2.

Stagione regolare

Classifica

Play-off

Verdetti 
 Campione d'Italia:  Buckler Beer Bologna
Formazione: Alessandro Abbio, Andrea Giacchino, Predrag Danilović, Claudio Coldebella, Flavio Carera, Roberto Brunamonti, Joe Binion, Augusto Binelli, Valentino Battisti, Riccardo Morandotti, Paolo Moretti, Daniele Soro, Flavio Bottiroli, Marco Dondi Dall'Orologio. Allenatore: Alberto Bucci.
 Retrocessioni in Serie A2: Meta System Reggio Emilia e Panapesca Montecatini

Voci correlate 
Coppa Italia di pallacanestro maschile 1995

Collegamenti esterni 
 
 

Pallacanestro nel 1994
Pallacanestro nel 1995
1995